Karl zu Mecklenburg, auch häufig falsch von Mecklenburg, von Mecklenburg-Schwerin oder von Mecklenburg-Strelitz, bezeichnet folgende Personen:

 Karl I. (Mecklenburg) (1540–1610), Administrator der Herzogtümer Mecklenburg-Güstrow und Mecklenburg-Schwerin
 Karl II. (Mecklenburg) (1741–1816), Herzog zu, später Großherzog von Mecklenburg [-Strelitz], regierender Fürst in Mecklenburg-Strelitz
 Karl zu Mecklenburg (1626–1670), Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin]
 Karl zu Mecklenburg (1664–1688), Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
 Karl zu Mecklenburg (1708–1752) (genannt Prinz von Mirow), Herzog zu Mecklenburg [-Strelitz], 
 Karl zu Mecklenburg (1785–1837), Herzog zu Mecklenburg [-Strelitz], preußischer General, Staatsmann und Schriftsteller
 Karl August Christian zu Mecklenburg (1782–1833), Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin], russischer General 
 Karl Borwin zu Mecklenburg (1888–1908), deutscher Offizier
 Karl Leopold (Mecklenburg) (1678–1747), Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin], regierender Fürst in Mecklenburg-Schwerin

Siehe auch:
 Carl zu Mecklenburg